LOAD steht für:
 Flugplatz Völtendorf (ICAO-Code) in Niederösterreich

Load bezeichnet:
 Load, momentan laufende oder auf bestimmte Ereignisse wartende Prozesse auf einem Computersystem
 Load (Album), sechstes Album der Band Metallica
 einen Befehl der Programmiersprache BASIC
 Load (Einheit), englisches Gewichtsmaß

Abkürzung